PBZ Zagreb Indoors 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu PBZ Zagreb Indoors rozgrywany w dniach 2–8 lutego 2015 roku w Zagrzebiu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 439 405 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Chorwacji